UY peut faire référence à :
 Uruguay,
 selon la norme ISO 3166-1, code alpha-2 ;
 selon la liste (désuète) des codes pays utilisés par l'OTAN, code alpha-2 ;
 selon la liste des codes internationaux des plaques minéralogiques ;
 .

Patronyme 
 Natalie Uy (1994-), perchiste philippine.